San Savino ima više značenja:
 San Savino (Areco)
 San Savino (Askoli Pičeno)
 San Savino (Kremona)
 San Savino (Forli-Čezena)
 San Savino (L’Akvila)
 San Savino (Peruđa)
 San Savino (Pjačenca)
 San Savino (Ravena)
 San Savino (Rimini)